

Biografia 
Era figlio del re Stenkil di Svezia e padre dei futuri re Filippo I e Ingold II.
Lo storico medioevale Adamo di Brema, ricorda che il suo regno fu molto influenzato dalla co-reggenza del fratello Ingold il Vecchio.

Il  periodo di governo di Halsten Stenkilsson fu  caratterizzato  da rivolte, che si mossero dopo l'introduzione, in Svezia,  del Cristianesimo, effettuata da  suo fratello.

Re di Svezia